Дмитрий Николаевич Цветков () — советский и российский хоккеист, защитник.

Начинал играть за «Звезду» Ленинград во второй лиге в сезоне 1986/87. С сезона 1987/88 стал выступать за СКА. Сезон 1996/97 провёл в шведском «Шеллефтео», следующие два сезона отыграл за финский «Кярпят». Сезон 1999/2000 начал в клубе «СаПКо», затем в течение 10 сезонов выступал за клубы низших немецких дивизионов  (2000/01),  (2001/02),  (2002/03),  (2003/04 — 2005/06), «Дортмунд» (2006/07 — 2007/08), .

Ссылки 
 https://forchecking.ru/player.php?id=10391

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК СаПКо
Игроки ХК ЕРЦ
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Атлантис»
Игроки ХК «Хернер Близзардс»
Игроки ХК «Дортмунд»
Игроки ХК «Динслакен Кобрас»